Праведники народов мира в Италии — жители Италии, спасавшие евреев в период Холокоста во время Второй мировой войны. Данные люди были награждены званием праведников народов мира израильского национального мемориала катастрофы и героизма «Яд ва-Шем». Известно о  .

А

Б

В

Г

Д

Е

И

К

Л

М

Н — О

П

Р

С

Т

У

Ф

Ц

Ч

Э

Примечания

Комментарии

Литература

Ссылки 
 

Праведники